Rókusfalvy Pál (1931) pszichológus, pedagógus
 Rókusfalvy Pál (1964) kommunikációs szakember, borász